Красное — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит в Призначенское сельское поселение

География 
Село находится в 46 км от Белгорода, на высоте 266 метров над уровнем моря.

Население

Связь 
В Красном есть отделение почтовой связи «Красное» Прохоровского почтамта УФПС Белгородской области — филиала ФГУП «Почта России» (почтовый индекс — 309021)

История 
Во время ВОВ Красное было оккупировано после боя нацистских войск и подразделений 227-й стрелковой дивизии РККА 16 ноября 1941 года.

В селе родился Герой Советского Союза Василий Литвинов.

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района